Montillana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montillana (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Montillana (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar